Isidore Philip Tisson (12 de setembro de 1985 - 30 de agosto de 2010) foi um futebolista de Santa Lúcia. Tisson foi morto a tiros em 30 de Agosto de 2010, em Brooklyn, Nova Iorque.

Mortos em 2010
Futebolistas de Santa Lúcia
Futebolistas assassinados